Grupp C i Europamästerskapet i fotboll 2020 spelades mellan den 13 och 22 juni 2021 på Arena Națională i Bukarest och Johan Cruijff Arena i Amsterdam.

Tabell

Matcher

Österrike mot Nordmakedonien

{{Resultat med trupp|id=AUT-MKD
|nr       = 6
|bild     = AUT-MKD 2021-06-13.svg
|datum    = 13 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 1
|mål1     = Stefan Lainer Michael Gregoritsch Marko Arnautović 
|mål2     =  Goran Pandev
|arena    = Arena Națională
|spelplats= Bukarest
|publik   = 9082
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  David Alaba
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot Ukraina

{{Resultat med trupp|id=NED-UKR
|nr       = 5
|bild     = NED-UKR 2021-06-13.svg
|datum    = 13 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 0
|mål1     = Georginio Wijnaldum Wout Weghorst Denzel Dumfries 
|mål2     =  Andrij Jarmolenko Roman Jaremtjuk
|arena    = Johan Cruijff Arena
|spelplats= Amsterdam
|publik   = 15837
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Denzel Dumfries
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Ukraina mot Nordmakedonien

{{Resultat med trupp|id=UKR-MKD
|nr       = 18
|bild     = UKR-MKD 2021-06-17.svg
|datum    = 17 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 2 – 0
|mål1     = Andrij Jarmolenko Roman Jaremtjuk 
|mål2     =  Ezgjan Alioski
|arena    = Arena Națională
|spelplats= Bukarest
|publik   = 10001
|rapport2 = Rapport
|domare   =  
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Andrij Jarmolenko
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nederländerna mot Österrike

{{Resultat med trupp|id=NED-AUT
|nr       = 17
|bild     = NED-AUT 2021-06-17.svg
|datum    = 17 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 1 – 0
|mål1     = Memphis Depay Denzel Dumfries 
|mål2     = 
|arena    = Johan Cruijff Arena
|spelplats= Amsterdam
|publik   = 15243
|rapport2 = Rapport
|domare   =  
|assisterande domare= 
|fjärdedomare= 
|måldomare   = 
|bästespelare=  Denzel Dumfries
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Nordmakedonien mot Nederländerna

{{Resultat med trupp|id=MKD-NED
|nr       = 29
|bild     = MKD-NED 2021-06-21.svg
|datum    = 21 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Memphis Depay Georginio Wijnaldum
|arena    = Johan Cruijff Arena
|spelplats= Amsterdam
|publik   = 15227
|rapport2 = Rapport
|domare   = 
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Georginio Wijnaldum
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Ukraina mot Österrike

{{Resultat med trupp|id=UKR-AUT
|nr       = 30
|bild     = UKR-AUT 2021-06-21.svg
|datum    = 21 juni 2021
|tid      = 
|lag1     = 
|lag2     = 
|resultat = 
|halvtid  = 0 – 1
|mål1     = 
|mål2     =  Christoph Baumgartner
|arena    = Arena Națională
|spelplats= Bukarest
|publik   = 10472
|rapport2 = Rapport
|domare   =
|assisterande domare=
|fjärdedomare=
|måldomare   = 
|bästespelare=  Florian Grillitsch
|kitlag1  = 
|kitlag2  = 
|trupplag1= 
|trupplag2= 
}}

Källor 
 Officiell hemsida

Grupp C